Panglao ist
eine philippinische Insel, siehe Panglao (Insel)
eine Stadtgemeinde in der Provinz Bohol auf dieser Insel, siehe Panglao (Bohol)